Houlette possède plusieurs sens :

Agriculture 

 La houlette est un bâton caractéristique du métier de berger.

Personnes 
Éliane Houlette

Toponymes 

 Houlette est une commune du département de la Charente.

Cinéma 

 Jim la houlette est un film français réalisé par André Berthomieu en 1935.